Ваэль ат-Тайи, известный как Абу Мухаммад аль-Фуркан — иракец и высокопоставленный лидер Исламского государства, который занимал пост главы его центрального отдела средств массовой информации и был в совете шуры группы.

Биография 
Будучи сиротой, он окончил Багдадский университет по специальности врач-педиатр, по которой и проработал несколько лет, пока в 2003 году США не напали на Ирак. Так же он глубоко изучал религию и обладал большими знаниями в разных вопросах Ислама.

После начала войны Абу Мухаммад присоединился к группе Ансар аль-Ислам, но впоследствии так же как и Абу Али аль-Анбари перешел в джамаат Таухид Валь Джихад, где он занял должность помощника главы отдела СМИ. Спустя некоторое время он попал в плен к США во время одного из столкновений, и оказался в тюрьме, где пользуясь своими знаниями боролся против черзмерствующих или невежественных религиозных убеждений сокамерников и других заключённых, проводя среди них агитационную работу. Освободился Абу Мухаммад после провозглашения ИГИ, где занял одну из министерских должностей.

Примерно в 2010—2011 годах Абу Мухаммад стал во главе главного медиа-центра группы аль-Фуркан. Досталось ему крайне тяжёлое положение — США и правительство Ирака наносило по медиа-подраздению ИГИ тяжелые удары, стараясь прекратить его работу, сводившую на нет все их информационные усилия. Обосновавшись в городе Мосул, Абу Мухаммад быстро изучил все необходимые дисциплины и под чего участием и руководством аль-Фуркан выпустил такие знаменитые работы как «Весна аль-Анбара» и четрыхсерийную эпопею «Звон Мечей». После того как ИГИ распространили свое влияние на Сирию и столкнулись с местными группировками, Абу Мухаммад направился и на этот фронт…

Визит в Сирию стал для Абу Мухаммада большой нагрузкой. В то время как он работал над третьей и четвёртой частью «Звона мечей», на его плечи так же легко информационное противодействие сирийским группам, вступившим в конфликт с ИГ, привлечение к организации новых сторонников и создание уже сирийского медиа-подразделения, которое могло бы доступно и ясно доносить политическую и информационную повестку группировки. А для этого нужно было найти и обучить кадры. Позднее, после того как к ИГ присоединилось большое количество иностранных добровольцев, возникла необходимость в выпуске публикации на других языках, помимо арабского. Так появился медиа-центр «аль-Хаят», в чьи задачи входило изготовление материалов на английском языке и перевод на другие языки — для выхода на международный уровень. На более частном плане в каждой территориальной единице «вилаийяте» было создано медиа-бюро, которое занималось фото и видеорепортажами о местных событиях и боевых столкновениях. Так же были выпущены серии «Послания из земли жизни» и «Послания с мест эпических сражений», в которых иностранные и местные бойцы ИГ рассказывали свои истории и призывали присоединиться к организации.

Так же под руководством Абу Мухаммада аль-Фуркана были выпущены журналы с текущей политической и религиозной повесткой на разных языках, но наибольшую известность получил англоязычный журнал «Дабик». Позднее эти издания были объединены в одно, под названием «Румия», выпускавшееся на всех языках, имевших хождение внутри ИГ, в том числе и на русском. Так же начала издаваться новостная газета ан-Наба.

Как отмечается, Абу Мухаммад аль-Фуркан участвовал в некоторых релизах аль-Хаят и аль-Фуркан, и публиковал статьи под именем Абу Убаийда Абдуль Хаким. Все это время Абу Мухаммад работал практически круглые сутки, с утра и до вечера проводил встречи со своими сотрудниками, дабы наладить их работу. Так же он являлся одним из членов Шуры ИГ.

Жизненый путь Ваэля ат-Тайи, более известного как Абу Мухаммад аль-Фуркан завершился в 2016 году — он был убит авиаударом международной коалиции в городе Ракка.

Примечания 

Убитые члены организации «Исламское государство»